La saison 1969-1970 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque. C'est la troisième saison du championnat avec 18 clubs au lieu de 16. 

C'est l'Olympiakos Nicosie, champion de Chypre 1968-1969 qui participe cette saison à l'Alpha Ethniki, à la suite de la relégation sportive de l'AEL Limassol la saison précédente. 

Lors de cette saison, le Panathinaikos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs et chypriote lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

À l'issue de la saison, c'est le Panathinaikos qui termine en tête du championnat et qui obtient son  de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1970-71. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1970-71. De plus, 2 clubs se qualifient pour la Coupe d'Europe des villes de foires.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Panachaiki a tenté d'arranger le match contre l'Aris Salonique, ils ont été déclarés perdant sur tapis vert de tous leurs matchs jusqu'en fin de saison (soit 13 matchs), et ont donc reçu une pénalité de 13 points.

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Championnat de Grèce de football
Grèce
Grèce
1969 en Grèce
1970 en Grèce